Party steht für:

 Party, ein zwangloses Fest
 Party (1984), indischer Spielfilm
 Party (1996), portugiesisch-französischer Spielfilm
 Party (2002), iranischer Film

Party ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolas Party (* 1980), schweizerischer bildender Künstler und Bildhauer
 Robert Party (1924–2011), französischer Schauspieler

PARty steht für:

 Personalized auditory reality, KI-unterstütztes selektives Hören

Siehe auch:
 Parti
 Partie
 The Party